Си Джей Макколлум (; род. 19 сентября 1991 года в Кантоне, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс». Был выбран на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. Играл за команду Лихайского университета. Его специализацией в университете была журналистика.

Карьера

Карьера в колледже 
Макколлум играл на позиции разыгрывающего средней школы в Гленоак города Кантоне, штат Огайо, поступил в университет Лихай в 2009 году и мгновенно усилив команду. В его первый год, Макколлум набирал среднем 19,1 очка и 5,0 подбора за игру. Он получил звание игрока года Патриот лиги, став первым новичком, названным игроком года конференции. Он вывел «Лихай» в турнир NCAA 2010 года, где он набрал 26 очков в первом раунде в игре против выше сеянной команды из Канзаса.

На второй год обучения, Макколлум увеличил свою результативность до 21,8 очка и 7,8 подбора в среднем за игру. Он вошёл в символическую сборную конференции. На третьем курсе, Макколлум снова получил звание Игрока года конференции Патриот лиги и в третий раз подряд вошёл в символическую сборную конференции.
В чемпионате NCAA 2012 года, он набирал 30 очков в среднем за игру, «Лихай» выиграли у Дьюка в первом раунде 75-70, но не прошли дальше второго раунда.

Его перспективы быть выбранным под высоким пиком на драфте 2012 года оценивались довольно высоко, однако Макколлум принял решение остаться в университете ещё на один год, что он сам описал в статье для The Sporting News.

5 января 2013 года, Макколлум сломал левую ногу в игре против команды университета Вирджинии, что завершило его студенческую карьеру.

Профессиональная карьера 
Несмотря на окончание студенческой карьеры в Лихай из-за травмы, Макколлум стал первым игроком университета Лихай выбранным под 10-м номером на драфте НБА 2013 года командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Личная жизнь 
Старший брат Макколлума, Эррик, также является профессиональным баскетболистом. Вне корта CJ давно проявляет большой интерес к журналистике. Он написал статьи о НБА для различных СМИ, в одной из своих статей он взял интервью у комиссара лиги Адама Сильвера.

Макколлум - винный энтузиаст. Во время пузыря из-за коронавируса в НБА он привез с собой 84 бутылки вина и поддерживал температуру в номере отеля на уровне 16 °C или ниже, чтобы обеспечить оптимальные условия для его хранения. У него есть собственный музыкальный лейбл McCollum Heritage 91, названный в честь улицы, на которой он вырос, и года его рождения.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Lehigh Mountain Hawks bio

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Президенты Ассоциации игроков НБА